Мюнхенский технический университет (), основанный в 1868 году, находится в городе Мюнхене и является единственным техническим университетом Баварии и одним из самых больших высших учебных заведений в Германии. Университет входит в объединение технических университетов Германии TU 9 и является самым престижным вузом Германии.

В университете осуществляется обучение по 132 специальностям. Наряду с типичными для технического вуза факультетами технических и естественных наук существуют и факультеты экономики, спорта и медицины. По некоторым специальностям преподавание ведётся как на немецком, так и на английском языках.

Факультеты

Мюнхен 
 Факультет архитектуры
 Факультет строительства и геодезии (главное здание)
 Факультет электротехники и информационных технологий (главное здание)
 Факультет экономических наук (главное здание)
 Факультет медицины
 Спортивный факультет (Олимпийский парк)

Гархинг 
 Химический факультет
 Факультет информатики
 Факультет машиностроения
 Математический факультет
 Физический факультет

Мюнхенский технический университет расположен на трёх территориях. Главное здание находится в самом центре Мюнхена, в районе Максфорштадт, на улице Arcisstraße, 21. Здесь находятся факультеты архитектуры, строительства, электротехники, информационных технологий и экономики, частично факультеты спорта и медицины. Новый кампус расположен в Гархинге, а остальные учреждения во Фрайзинг-Вайхенштефане.

Помимо этого, университет включает в себя специальные учреждения, которые располагаются вне трёх главных территорий. Так, медицинскому факультету принадлежат медицинская клиника на правом берегу Изара, Немецкий центр сердечных заболеваний Мюнхена и детская клиника «Швабинг». Частью факультета строительства и геодезии является институт гидротехнического строительства имени Оскара фон Миллера на озере Вальхензе. Музей архитектуры технического университета находится в здании Пинакотеки современности.

В рамках совместного предприятия с Национальным университетом Сингапура ТУМ открыл в 2002 году свой филиал в Сингапуре под названием Немецкий институт науки и технологии. Впоследствии было установлено сотрудничество с Наньянским технологическим университетом.

Также ТУМ сотрудничает с Швейцарской высшей технической школой Цюриха, Кембриджским университетом, Калифорнийским университетом в Беркли, Массачусетским технологическим институтом, Еврейским университетом в Иерусалиме, Технионом, Шанхайским университетом транспорта.

История 
Политехническая школа () существовала в Мюнхене с 1827 года.

Университет был основан королём Баварии Людвигом II в 1868 году.

С 1877 официально переименован в Королевскую Баварскую Техническую Высшую Школу.

Переименование в Технический Университет произошло в 1970 году.

В 1901 году в вузе открылся диссертационный совет.

В 1930 году к нему была присоединена Высшая школа сельского хозяйства и пивоварня Weihenstephan.

В 1937 году инженером  был разработан проект нового здания университета в Нимфенбурге, который не был реализован.
Во время второй мировой войны здания университета в центральной части города были на 80 % разрушены, занятия возобновились в 1946 году.

Университетский городок Гархинг был основан в 1957 году одновременно с пуском мюнхенского токамака.

В 1967 году открылась медицинская клиника на правом берегу Изара.

Исследовательский источник нейтронов имени Хайнца Майера-Лейбница открылся в Гархинге в 2004 году.

С 1995 года президентом Университета является профессор химии Вольфганг Герман.

Мюнхенский технический университет является с ноября 2006 года наряду с Университетом Карлсруэ и Мюнхенским университетом имени Людвига и
Максимилиана элитным университетом и участником программы «Концепции будущего». До 2011 года ему ежегодно осуществляется государственная финансовая поддержка в размере 30 миллионов евро.

Направление исследований 
Основной упор делается на предметы технического и естественно-научного цикла. Проводится последовательная политика объединения медицинских, естественных и технических наук в исследовательской работе.

К исследовательским центрам технического университета в Гархинге относятся токамак ASDEXU, опытный ядерный реактор «Атомное яйцо», в настоящее время не функционирует, и новый ускоритель заряженных частиц имени Хайнца Майера-Лейбница. В непосредственной близости от них находятся четыре института Общества Макса Планка (астрофизики, внеземной физики,  и квантовой оптики), институт исследования низких температур имени Вальтера Мейснера, институт имени Вальтера Шоттки и штаб-квартира Южно-европейской обсерватории.

Медицинское направление представлено медицинской клиникой и Мюнхенским немецким центром сердечных заболеваний.

В Научном центре питания, земельного пользования и окружающей среды «Вайенштефан» во Фрайзинге проводятся исследования в области физкультуры и спорта, экономики и наук о жизни.

Исследовательский центр функционирует на базе старейшей действующей пивоварни (с 1040 года). Пивоварня Вайнштефан отличается не только богатой историей. Главная её особенность — соблюдение старейших традиций пивоварения, которые дополняются всё новыми знаниями пивной науки. Академические традиции пивоварни начались в 1852 году, когда государственный аграрный колледж был переведён из города Schleissheim в Weihenstephan. Основными студентами колледжа были баварские пивовары. В 1895 году колледж был преобразован в академию и в 1919 году его статус был повышен до колледжа, дающего высшее образование в области сельского хозяйства и пивоварения. В 1930 году колледж стал частью Технического Университета Мюнхена.

Тесное сотрудничество университета и пивоварни позволило превратить последнюю в настоящий исследовательский центр. Обычно даже на больших пивоварнях не часто встретишь сложное оборудование для глубоких научных исследований. Его просто нерентабельно держать на производстве. На пивоварне Weihenstephan проводят по заказу исследовательские работы для предприятий пивоваренной промышленности, а также профессиональные консультации по технологии пивоварения.

Комбинация этих областей исследования делает технический университет единственным в своём роде среди университетов Европы.

Гуманитарные дисциплины изучаются в Мюнхенском университете имени Людвига и Максимилиана, хотя в отдельных специальностях есть пересечения. Так изучение физики, химии, математики, информатики, медицины или организации производства возможно в обоих университетах, но с разными акцентами.

Территория университета и студенческая жизнь 
В то время, как центральные здания университета находятся в самом Мюнхене, его здания в Вайенштефане и Гархинге находятся на периферии. В Вайнштефане начато строительство студенческого общежития неподалёку от университета, в Гархинге общежития находятся в городе, вне территорий университета. Самые крупные из них это Штудентештадт и Олимпийская деревня.

С 2006 года университетский городок Гархинга соединён с мюнхенской сетью метро.

Между техническим университетом и университетом имени Людвига и Максимилиана ежегодно проводится гребная регата.

Проводимый ежегодно в течение трёх дней «Форум карьер» технического университета служит для поддержки выпускников университета в профессиональной жизни. Основанный Сюзанной Клаттен «Бизнес-центр инноваций и развития» занимается развитием предпринимательских способностей и предлагает бесплатные семинары по бизнес-планированию, мастерские, программу для молодых топ-менеджеров, поддержку начинающим бизнесменам.

Студенты и преподаватели университета поют в университетском хоре Мюнхена. Кроме этого, регулярно проводятся культурные и развлекательные мероприятия, в числе прочих фестивали под открытым небом — TUNIX (в центре города) и GARNIX (в Гархинге).

Университетские библиотеки 
Университет имеет 10 библиотек.

Плата за обучение 
С летнего семестра 2007 года оплата за обучение в Мюнхенском техническом университете составляет 592 евро в семестр. В случае наличия освобождения от оплаты необходимо платить лишь административный взнос в 92 евро.

Начиная с летнего семестра 2009 года плата за обучение уменьшилась до 542 евро, так как административный взнос в размере 50 евро отменён.

Начиная с зимнего семестра 2013/14 года, плата за обучение не будет взиматься (согласно изменениям в законодательстве). Плата за поступление составляет 52 евро.

Знаменитые люди университета 
 Абштрайтер, Герхард (1946) — профессор, физик полупроводников
 Ахлайтнер, Анн Кристин (1966) — профессор, экономист
 Бахадир, Али (1947) — химик
 Бандман, Манфред (1947) — почётный профессор
 Бауэр, Фридрих Людвиг (1924) — профессор, математик
 Бауэр, Карлхайнц (1928) — инженер-строитель, предприниматель
 Бауэр, Томас (1955) — почётный профессор, предприниматель
 Бауэрнфайнд, Карл Максимиллиан фон (1818—1894) — директор, инженер, геодезист
 Байер, Рудольф (1939) — профессор, информатик, изобретатель
 Бекманн, Лизель (1914—1965) — профессор, специалист по экономике
 Бергер, Роланд (1937) — предприниматель, консультант
 Бестельмайер, Герман (1874—1942) — профессор, архитектор
 Биндер, Людвиг (1881–1958)– электротехник, академик 
 Блох, Конрад (1912—2000) — биохимик, лауреат Нобелевской премии 1964 года в области физиологии и медицины
 Бёмер, Гаральд фон — почётный доктор, премия Луи -… по медицине
 Бонатц, Пауль (1877—1956) — архитектор
 Браунфельз, Стефан (1950) — архитектор
 Бриггз, Элла (1880—1977) — архитектор
 Брок, Норберт — почётный доктор, премия Кеттеринга 1995 года
 Брой, Манфред (1949) — профессор, информатик
 Бублат, Йохим (1943) — физик
 Булирш, Роланд (1932) — профессор, математик
 Вальтер, Ульрих (1954) — профессор, физик, астронавт
 Векерле, Конрад (1954) — почётный профессор, менеджер, юрист
 Вельценбахер, Луис (1889—1955) — архитектор
 Виланд, Генрих Отто (1877—1957) — профессор, химик, лауреат Нобелевской премии по химии 1927 года
 Вильд, Вольфганг (1930) — президент, атомный физик
 Вильдеман, Хорст (1942) — профессор, логистик, предприниматель
 Вильманс, Юлиана (1945—2008) — профессор, историк медицины
 Винтермантель, Эрих (1956) — профессор, инженер-конструктор, врач
 Гансвиндт, Томас (1960) — почётный доктор, инженер-конструктор
 Ганценмюллер, Теодор (1864—1937) — профессор, инженер-конструктор
 Гартке, Вольфганг (1908—1997) — профессор, географ, основатель социальной географии
 Гербер, Генрих Готфрид (1832—1912) — почётный доктор, инженер-строитель, изобретатель
 Герман, Вольфганг (1948) — профессор, химик
 Герцог, Роман (1934-2017) — федеральный президент
 Гиммлер, Генрих (1900—1945) — политик, нацистский преступник
 Глэзер, Вольфганг (1933) — профессор, физик
 Гропиус, Вальтер (1883—1969) — архитектор
 Гзэнгер, Густав (1900—1989) — архитектор
 Жан, Гельмут (1940) — архитектор
 Дайзенхофер, Иоганн (1943) — биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии 1988 года
 Денерт, Эрнст (1942) — почётный профессор, учредитель, информатик, предприниматель
 Дизель, Рудольф (1858—1913) — инженер, изобретатель дизельного двигателя
 Дик, Вальтер фон (1856—1934) — математик, профессор, ректор
 Доллингер, Вернер (1918—2008) — федеральный министр
 Дорньер, Клод (1884—1969) — авиаконструктор
 Дюльфер, Мартин (1859—1942) — архитектор
 Зауэр, Ганс (1923—1996) — изобретатель
 Кагерманн, Геннинг (1947) — физик, управленец
 Кёниг, Лео — пивовар, директор пивоварни «Кёниг»
 Кёнигсбергер, Конрад (1936—2005) — профессор, математик
 Кеслер, Вальтер (1930—2006) — профессор, физик, президент Высшей школы Мюнхена
 Кеттерле, Вольфганг (1957) — физик, лауреат Нобелевской премии по химии 2001 года
 Кисслер, Уве (1937) — архитектор
 Клаттен, Сюзанна (1962) — предприниматель (БМВ)
 Клейн, Феликс (1849—1925) — профессор, математик
 Кляйнфельд, Клаус (1957) — менеджер (Сименс АГ)
 Клитцинг, Клаус фон (1943) — физик, лауреат Нобелевской премии по химии 1985 года
 Кройтер, Франц (1842—1930) — профессор, инженер-строитель
 Кройтер, Франц Якоб (1813—1899) — инженер-строитель
 Крисс, Рудольф (1903—1973) — этнолингвист
 Кюнгейм, Эбергард фон (1928) — почётный сенатор, менеджер
 Ланг, Эрнст Мария (1916) — архитектор, карикатурист
 Линде, Карл фон (1842—1934) — профессор, пионер холодильного оборудования
 Локерманн, Петер (1935) — информатик
 Луцкий, Борис Григорьевич (1865—1943) — авто- и авиаконструктор.
 Лют, Тим Кристиан (1965) — профессор, инженер и информатик
 Линен, Феодор Феликс Конрад (1911—1979) — лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1964 года
 Ломанн, Крис Паркер (1963) — профессор, директор офтальмологической клиники
 Магель, Хольгер (1944) — профессор, геодезист
 Манн, Томас (1875—1955) — писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1929 года
 Май, Эрнст (1886—1970) — архитектор
 Майер-Лейбниц, Хайнц (1911—2000) — профессор, физик
 Мэйр, Эрнст (1950) — профессор, информатик
 Мюллер, Карл Александр (1927) — почётный доктор, лауреат Нобелевской премии по физике 1987 года
 Мэйтингер, Отто (1927) — профессор, президент университета, архитектор
 Мендельзон, Эрих (1877—1953) — архитектор
 Мессершмитт, Вильгельм (1898—1978) — авиаконструктор
 Мильберг, Йохим (1943) — профессор, инженер
 Миллер, Йозеф (1947) — министр сельского хозяйства
 Миллер, Оскар фон (1855—1934) — инженер-строитель, пионер гидроэнергии
 Мёссбауэр, Рудольф Людвиг (1929) — профессор, физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1961 года
 Неер, Эрвин (1944) — физик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1991 года, директор  в Гёттингене
 Носсек, Йозеф (1947) — профессор, президент союза электротехники, электроники и информационных технологий
 Ноёри, Рёдзи (1938) — почётный доктор, химик, лауреат Нобелевской премии по химии 2001 года
 Пауль, Вольфганг (1913—1993) — лауреат Нобелевской премии по физике 1989 года
 Пфеффер, Клаус (1941) — профессор, врач, иммунолог, молекулярный биолог
 Пфайфер, Фридрих (1935) — профессор, инженер
 Пирер, Хайнрих фон (1941) — менеджер, председатель правления «Сименс АГ»
 Пишетсридер, Берндт (1948) — менеджер, председатель правления «БМВ», «Фольксваген»
 Прандтль, Людвиг (1875—1953) — основатель гидродинамики
 Пробст, Альберт (1931) — политик
 Раттенхубер, Эрнст (1887—1951) — министр сельского хозяйства
 Ратцель, Фридрих (1844—1904) — доцент, зоолог и географ
 Райхгольд Йозеф (1945) — профессор, зоолог, эколог
 Райтхофер, Норберт (1956) — председатель правления «БМВ АГ»
 Райцл, Вольфганг (1949) — почётный профессор, председатель правления «Линде АГ»
 Римпл, Герберт (1902—1978) — архитектор
 Роденшток, Рандольф (1948) — предприниматель
 Руска, Эрнст Август (1906—1988) — физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1986 года
 Сименс, Эрнст фон (1903—1990) — предприниматель
 Тирш, Август (1843—1917) — профессор, архитектор
 Тирш, Фридрих фон (1852—1921) — профессор, архитектор
 Тирш, Пауль (1879—1928) — архитектор
 Тодт, Фриц (1891—1942) — инженер-строитель
 Фёппль, Август (1854—1924) — профессор, инженер
 Финстервальдер, Рихард (1899—1963) — профессор, геодезист
 Финстервальдер, Рюдигер (1930) — профессор, картограф
 Финстервальдер, Себастьян (1862—1951) — профессор, математик, геодезист
 Финстервальдер, Ульрих (1897—1988) — инженер-строитель
 Фишер, Эрнст Отто (1918—2007) — профессор, химик, лауреат Нобелевской премии по химии 1973 года
 Фишер, Ханс (1881—1945) — профессор, химик, лауреат Нобелевской премии по химии 1930 года
 Фишер, Теодор (1862—1938) — профессор, архитектор
 Ханицш, Дитер (1933) — карикатурист
 Ханзен, Курт (1910) — химик, председатель правления «Bayer AG»
 Хельд, Манфред (1933—2011) — профессор, физик, баллистик
 Хубер, Роберт (1937) — профессор, химик, лауреат Нобелевской премии по химии 1988 года
 Цагст, Руди (1961) — профессор, профессор года 2007
 Цибарт, Вольфганг (1950) — председатель правления «Инфинеон Текнолоджис АГ»
 Шадеберг, Фридрих (1920) — предприниматель
 Шарплесс, Карл Бэрри (1941) — почётный доктор, лауреат Нобелевской премии по физике 2001 года
 Шмолль, Йозеф Адольф (Эйзенверт) (1915) — профессор, историк-искусствовед
 Шпрети, Карл Граф фон (1907—1970) — архитектор, политик, дипломат
 Шумахер, Аксель (1969) — профессор, химик
 Шриффер, Джон Роберт (1931) — почётный доктор, лауреат Нобелевской премии по физике 1972 года
 Шенк фон Штауффенберг, Мелитта, графиня (1903—1945) — лётчик-испытатель
 Штеттер, Карл (1941) — биолог
 Эминага, Язай (1979) — инженер-электротехник
 Эйхбауэр, Фриц (1928) — инженер-строитель, предприниматель
 Эйген, Манфред (1927) — почётный доктор, биофизик, директор  в Гёттингене
 Эйзенманн, Ганс (1923—1987) — министр сельского хозяйства
 Эльзассер, Мартин (1884—1957) — архитектор
 Эрнст, Рихард — почётный доктор, лауреат Нобелевской премии по химии 1991 года
 Эртль, Герхард (1936) — физик, лауреат Нобелевской премии по химии 2007
 Ян, Гельмут (1940) — архитектор

См. также 
Студенческая группа WARR

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт университета